Arsène Lupin (personage), een personage uit de romans van Maurice Leblanc
 Arsène Lupin (1909), een film van Michel Carré 
 Arsene Lupin (1916), een film van George Loane Tucker 
 Arsene Lupin (1917), een film van Paul Scardon
 Arsène Lupin (1932), een film van Jack Conway
 Arsène Lupin (2004), een film van Jean-Paul Salomé
 Arsène Lupin (Belgische stripreeks), een stripreeks geschreven door André-Paul Duchâteau en getekend door Jacques Géron en Erwin Drèze